Attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.)
 Attentato alla costituzione dello Stato (art. 283 c.p.)